Il doppio femminile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Anne Smith (quarti di finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (terzo turno)

 Kathy Rinaldi /  Robin White (terzo turno)
 Barbara Potter /  Elizabeth Smylie (terzo turno)
 Bettina Bunge /  Laura Gildemeister (secondo turno)
 Mary-Lou Piatek /  Anne White (primo turno)
 Jo Durie /  Alycia Moulton (primo turno)
 Candy Reynolds /  Catherine Suire (terzo turno)
 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (secondo turno)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1987